Les bidentaliens (Bidentalia) forment un clade éteint de dicynodontes thérocheloniens. Le nom du taxon est l'un des premiers termes utilisés pour décrire les dicynodontes : le groupe est nommé en 1876, tandis que le mot « bidentaux » remonte à 1845. Avec l'importance croissante de la phylogénétique, ce groupe est plus tard redéfini comme un clade en 2009. Il est maintenant considéré comme un taxon qui « comprend tous les genres plus étroitement liés à Aulacephalodon et Dicynodon qu'à Emydops ».

Histoire 

En 1845, le géologue sud-africain  décrit les premiers dicynodontes connus comme des « bidentaux » pour leurs deux défenses proéminentes. « Bidentaux », le premier nom utilisé pour décrire un groupe de synapsides non-mammaliens. Le nom Dicynodontia, qui est plus couramment utilisé pour désigner ces thérapsides, est érigé par le paléontologue anglais Richard Owen en 1859. Réalisant que le terme « bidentaux » de Bain est antérieur à son « dicynodontes », Owen nomma Bidentalia en 1876 comme nom de remplacement pour Dicynodontia. Owen décrit les Bidentalia comme . À cette époque, Bidentalia comprend trois espèces principales : Dicynodon lacerticeps, Dicynodon bainii et Ptychognathus declivis. Les deux espèces du genre Dicynodon ont été nommées en 1845, juste avant que Bain décrive ses « bidentaux ». Ptychognathus est nommé en 1859, et s'appelle maintenant Lystrosaurus. Au cours des années suivantes, Dicynodontia est devenu le nom préféré de ces reptiles et Bidentalia est tombé rapidement en désuétude.

Bidentalia est réintégré en tant que clade en 2009. Il est utilisé pour inclure tous les thérocheloniens plus étroitement liés aux Dicynodon qu'aux émydopoïdes. En tant que clade, Bidentalia forme un groupe plus inclusif que sous l'utilisation d'Owen. Pour Owen, Bidentalia est équivalent à Dicynodontia, qui est aujourd'hui utilisé comme un groupe beaucoup plus large englobant tous les dicynodontes. Dans son utilisation actuelle, Bidentalia comprend deux sous-groupes principaux, Cryptodontia et Dicynodontoidea ainsi que le genre basal Rastodon.

Histoire évolutive 
Les bidentaliens sont originaires du Permien moyen et se propagent rapidement dans le monde entier, les premières espèces étant connues à la fois au Brésil et en Russie. Cependant, ils sont manifestement absents de l'Afrique malgré sa faune du Permien bien connue jusqu'à la fin de cette dernière.

Phylogénie 
Les Bidentalia sont divisés en deux groupes principaux, les Cryptodontia et les Dicynodontoidea, ainsi qu'un petit nombre de genres basaux tels que Elph et Rastodon. Cependant, les Cryptodontia peuvent être paraphylétiques. Ci-dessous, un cladogramme montrant la phylogénie de Bidentalia d'une étude de Kammerer et al. (2011) :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Dicynodontia
 Therochelonia

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
 

Dicynodontia
Thérapside préhistorique (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Thérapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1876